Gelsa kan syfta på:

 Gelsa – italienska namnet på en kommun i Kroatien, se Jelsa, Kroatien
 Gelsa (kommun) – en kommun i Spanien
 Gelsa (ort) – en ort i Spanien